Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1977 – pierwsze mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 11–19 kwietnia 1977 roku w Szwecji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Faza pucharowa 
Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1977
1977 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Szwecji
1977 w Szwecji